Loden Sherab ist der Name folgender Personen:

 Ngog Loden Sherab (1059–1109), tibetisch-buddhistischer Geistlicher und Übersetzer
 Loden Sherab (* 1940), tibetisch-buddhistischer Lehrer, siehe Loden Sherab Dagyab